Granada Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Granada Theater (Emporia, Kansas), NRHP-ID 85000693
 Granada Theater (Kansas City, Kansas), NRHP-ID 05000004